Cell, cellule en anglais, peut faire référence à :
 Cell, une revue scientifique en biologie,
 Molecular Cell, une revue scientifique spécialisée en biologie moléculaire.
 Cell, un personnage du manga Dragon Ball,
 Cell, un processeur de IBM, Sony et Toshiba,
 Cell, un fondeur de figurines,
 Cellulaire, un roman de Stephen King dont le titre original est Cell,
 Soft Cell, un groupe de rock,
 Cell, l'abréviation de celluloïd qui est une feuille plastique transparente sur laquelle est dessinée une étape de l'animation d'un dessin animé,
 Cell : , projet de film américain (2009) réalisé par Eli Roth,
 Cell est une chanson du groupe de rock Calpurnia.
 The Cell, un film de Tarsem Singh sorti en 2000.